Дмитрий Николаевич Базилев (1870—?) — русский военный  деятель, полковник  (1915). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1887 году  после окончания Михайловского Иркутской военной прогимназии вступил в службу. В 1893 году после окончания иркутского военного училища произведён подпоручики и выпущен в 7-й Восточно-Сибирский стрелковый  батальон. В 1897 году произведён в поручики, окончил Офицерской стрелковой школы. С 1901 года штабс-капитан, участник Китайского похода.

С 1904 года участник Русско-японской войны, в составе гарнизона крепости Порт-Артур, был ранен. За боевые отличия был награждён орденами Святого Станислава 2-й степени с мечами и Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом и 4-й степени «За храбрость». В 1905 году произведён в капитаны.

С 1914 года участник Первой мировой войны, подполковник, 1915 года полковник, командир Сибирского 16-го стрелкового полка. Высочайшим приказом от 2 июля 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием :

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905)
 Орден Святой Анны 4-й степени (1905)
 Орден Святой Анны 2-й степени  (1909)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1914; ВП 02.11.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 02.07.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 10.04.1917)

Примечания

Литература 
 
 
 по военному ведомству//Разведчик №1229, 20.05.1914 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №151, 1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №197, 1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №258, 1915 г.
РГВИА: Ф.400. Оп.9. Д.34914. Л.109 об. (1914 г.)
РГВИА: Ф.2122. Оп.2. Д.116. Л.507-529 (1915 г.)

Ссылки 
 
 Базилев Дмитрий Николаевич Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Иркутского военного училища
Участники китайского похода (1900—1901)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)